«Тулуза» — ныне несуществующий французский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб был основан в 1937 году, домашние матчи проводил на арене «Стадьом де Тулуз», вмещающей на тот момент 10 000 зрителей. Наилучших результатов клуб добивался в 50-х годах XX века, когда выиграл серебро чемпионата Франции и побеждал в национальном кубке. В 1967 году клуб прекратил своё существование, влившись в клуб «Ред Стар». В 1970 году в Тулузе был создан новый клуб с аналогичным названием, который при этом не имеет никакого отношения к клубу «Тулуза» 1937 года создания, и не является его правопреемником.

Достижения 
 Чемпионат Франции:
 Вице-чемпион: 1955.
 Кубок Франции:
 Победитель: 1957.

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 
  Аулис Рюткёнен
  Эдмон Барафф
  Ришар Буше
  Жан Вендлин
  Люсьен Лоран
  Люсьен Мюллер
  Брор Мельберг

Известные тренеры 

  Жан Батмаль
  Жюль Биго
  Леон Деладье

Ссылки 
 История клуба

Футбольные клубы Франции, прекратившие существование
Футбольные клубы Франции
ФК «Тулуза»